Юро́вская: женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Юровская, Екатерина Николаевна (урождённая Панкратова, 1886—1949) — советская эстрадная певица.
 Юровская, Марина Абрамовна (1940—2021) — советский и российский химик-органик, доктор химических наук.
 Юровская, Римма Яковлевна (1898—1980) — один из организаторов молодёжного коммунистического движения на Урале в 1917 году, член ЦК РКСМ первого и второго состава, секретарь ЦК РКСМ.
 Юровская, Эльга Павловна (урождённая Рогова, 1929—2019) — советский и российский историк философии, доктор наук.

Составные фамилии 
 Гришко-Юровская, Ольга Фёдоровна (род. 1939) — русская поэтесса.

Топоним 
  — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР. См. также